BlueScreenView — бесплатная программа для просмотра  *.dmp файлов «Синего экрана смерти» (англ. — Blue Screen of Death).

При запуске программа сканирует содержимое файлов дампа памяти, создаваемых при критическом системном сбое и представляет всю доступную информацию в виде таблицы. Отображает такие данные, как время и дата сбоя, скриншот конкретного «синего экрана», информацию о драйвере или модуле (включая версию и краткое описание). Также присутствует возможность импорта через меню «Дополнительные параметры». Есть возможность настройки столбцов таблицы.
Утилита переведена на множество языков, в том числе и на русский. Каждый языковый пакет загружается отдельно с официального сайта программы.

Таблица языковых пакетов

Возможности 
 Анализ причин сбоя системы.
 Возможность просмотреть информацию о драйверах.
 Выводит подробную информацию об ошибке, из-за которой был выведен экран смерти.
 Поддержка командой строки.
 Возможность сохранить информацию в файл. Поддерживаются следующие форматы — .TXT, .CSV, .HTM, .HTML, .XML.
 Поиск в Интернете по коду ошибки.
 Компактный размер (~ 65 Кб).
 Имеется отдельная портативная версия и версия для 64-битных систем.

Примечания

Ссылки 
 Страница программы на официальным сайте  
 Описание на портале xetcom.com   
 Softpedia Editor's Review for BlueStacks  
 BSOD – не повод для паники. Выясняем природу «экрана смерти»